«Лу Сяофэн: До и после поединка» () или «Поединок столетия» () — художественный фильм 1981 года режиссёра и сценариста . Экранизация одного из романов писателя Гу Луна. Второй фильм студии братьев Шао после «Клана амазонок» (1978), в котором  играет сыщика Лу Сяофэна в фильме под режиссурой Чу Юаня.

Сюжет 
Первоклассный детектив Лу Сяофэн и его слепой, но интуитивный друг, Хуа Маньлоу, озадачены вопросом, почему Е Гучэн, мечник, о котором оба они высокого мнения, вызвал героя Симэнь Чуйсюэ на смертельный поединок, который должен произойти на императорском дворе. Когда у Гучэна спрашивают, почему он желает смерти Чуйсюэ, тот уклоняется от ответа. Разрываясь между двумя героями, Лу Сяофэн решает раскрыть этот секрет и выявляет заговор с участием самозванцев, лам и наёмных ниндзя, скрывающихся на каждом углу.

Исполнители ролей 

  —  ()
  — Е Гучэн ()
  —  ()
 Сунь Цзянь — Хуа Маньлоу ()
  — Янь Жэньин ()
 Чхо Сёнвань — Оуян Цин ()
  — Лэн Цинцю ()
  — Ван Ань ()
  — Сунь Сючжэнь ()
 Нгай Фэй — Гу Цинфэн ()
  — император ()

Кассовые сборы 
Премьера картины состоялась 22 октября 1981 года. Итоговые кассовые сборы от семи дней гонконгского кинопроката составили 1 437 874 HK$.

Отзывы 
Кинокритик Эндрю Прагасам с ресурса The Spinning Image сравнивает кинокартину с предшественником, «Кланом амазонок» (1978), который он называет «тусклым». Дж. Дойл Уоллис на сайте новостей о домашнем видео и рецензий DVD Talk объявляет проект «довольно слабым фехтовальным фильмом Чу Юаня».

Видеорелизы 
Известные издания фильма на цифровых носителях приведены в таблице.

Примечания

Ссылки 

   
 «Лу Сяофэн: До и после поединка» на сайте  
 «Лу Сяофэн: До и после поединка» на сайте  

Фильмы-боевики Гонконга
Детективные фильмы Гонконга
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы Shaw Brothers Studio
Гу Лун
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Чу Юаня